Een verzwaringsdeken is een zware deken die wordt gebruikt om slaap te bevorderen en angst te verminderen. Aanvankelijk werden verzwaringsdekens voornamelijk gebruikt als therapeutische hulpmiddelen om personen met autismespectrumstoornissen (ASS), dementie en psychische aandoeningen te helpen. Ze zijn daarna een massaproduct geworden. Wetenschappelijk bewijs voor hun effectiviteit is niet eenduidig, en experts stellen dat er meer onderzoek nodig is om te bepalen of verzwaringsdekens daadwerkelijk de impact van angst of slapeloosheid verminderen.